Griechischer Joghurt steht für:

 Griechischer Joghurt, geschützte Bezeichnung für in Griechenland hergestellten Joghurt, siehe Joghurt #Südlicher Balkan, Türkei und Griechenland
 Griechischer Joghurt, allgemeine Bezeichnung für klassischen nach griechischer Art abgetropften Joghurt, siehe Abtropfjoghurt

Siehe auch:
 Joghurt #Joghurtmischerzeugnisse